Morgante bezeichnet:

Morgante maggiore, Epos von Luigi Pulci

Morgante ist der Familienname folgender Personen:

 Marcello Morgante (1915–2007), italienischer Geistlicher, Bischof des Bistums Ascoli Piceno
 Nano Morgante, Hofzwerg der Medici in Florenz